Уэстрей:
 Папа-Уэстрей — остров в архипелаге Оркнейских островов, Шотландия.
 Уэстрей — остров в архипелаге Оркнейских островов, Шотландия.
 Папа-Уэстрей — аэропорт на острове Папа-Уэстрей.
 Уэстрей — аэропорт на острове Уэстрей.